Songs About Girls () — третий студийный сольный альбом рэпера will.i.am'a, лидера хип-хоп группы The Black Eyed Peas. Издан в 2007 году. Первоначальное название «Keep the Beeper».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы will.i.am
Альбомы, спродюсированные will.i.am
Альбомы, спродюсированные Майклом Джексоном